Копіє — кавалерійський спис для таранного бою.
 Копіє — ритуальний ніж, що використовується в православній службі.
 Копіє — основний середньовічний військовий підрозділ, що складався з лицаря-копійщика та його збройного почту.